Massimo Battara (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Battara (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano